Ernesto Villegas puede referirse a:

 Ernesto Villegas (actor), actor argentino de cine y teatro fallecido en 1978.
 Ernesto Villegas (periodista), periodista, político y escritor venezolano nacido en 1970.